Juan Sánchez Camero, ciclista
 Juan Sánchez de Castro, pintor sevillà d'estil gòtic final o de la primera fase de l'estil hispano-flamenc 
 Juan Sánchez Cotán (Orgaz, Toledo, 1560 – Granada, 1627), pintor espanyol deixeble de Blas de Prado 
 Juan Sánchez García (La Escucha, Llorca, 1936), ciclista espanyol que fou professional entre 1962 i 1966 
 Juan Bautista Sánchez Bilbao (Amorebieta, 1924 - Madrid, 2005), militar basc
 Juan Bautista Sánchez González, militar espanyol (Íllora, Granada, 1893 - Puigcerdà, Cerdanya)
 Juan Carlos Sánchez Martínez (1987, Calvià, Balears), futbolista 
 Juan Ginés Sánchez Moreno (Aldaia, l'Horta Oest, 1972), futbolista valencià
 Juan José Sánchez Maqueda (Madrid, 1969), futbolista i entrenador madrileny
 Juan Ignacio Sánchez (Bahía Blanca, 1977), jugador de bàsquet argentí 
 Juan Luis Sánchez González (Madrid, 1972), periodista i crític de cinema espanyol 
 Juan Manuel Sánchez Gordillo (Marinaleda, 1952), polític, sindicalista i professor d'història andalús
 Juan Manuel Sánchez y Gutiérrez de Castro (Jerez de la Frontera, 15 de desembre de 1850 – Madrid, 1906), polític espanyol, diputat, Vicepresident del Congrés, ministre d'Estat durant la regència de Maria Cristina i el regnat d'Alfons XIII 
 Juan Mario Sánchez Cuervo (Medellín, 1966), escriptor, periodista i professor colombià